Jean-Michel est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Jean-Michel est un prénom masculin, composé des deux prénoms Jean et Michel.

Saints et bienheureux 
 Jean-Michel Langevin († 1793), bienheureux, prêtre, un des 99 martyrs d'Angers sous la Révolution française ; célébré le 30 octobre.

Personnalités portant ce prénom 
 Jean-Michel Aeby (né en 1965), footballeur international (3 sélections) et entraîneur de football suisse ;
 Jean-Michel Bernard (né en 1961), compositeur de musiques de films, né en France ;
 Jean-Michel Charlier (1924-1989), scénariste belge de bande dessinée ;
 Jean-Michel Jarre (né en 1948), compositeur de musique électronique, né en France ;
 Jean-Michel Zecca (né en 1968), animateur de télévision belge d'origine italienne ;
 Jean-Michel Arnold, Secrétaire générale de la Cinémathèque Française ;
 Jean-Michel Atlan (1913-1960), peintre français ;
 Jean-Michel Aulas (né en 1949), homme d'affaires français ;
 Jean-Michel Badiane (né en 1983), footballeur français ;
 Jean-Michel Basquiat (1960-1988), peintre américain ;
 Jean-Michel Bayle (né en 1969), coureur de moto-cross français ;
 Jean-Michel Baylet (né en 1946), patron de presse et homme politique français ;
 Jean-Michel Bazire (né en 1971), personnalité du monde des courses hippiques ;
 Jean-Michel Bellot (né en 1953), athlète français spécialiste du saut à la perche ;
 Jean-Michel Berthelot (1945-2006), sociologue, philosophe et épistémologiste français ;
 Jean-Michel Bertrand (1943-2008), homme politique français ;
 Jean-Michel Beysser (1753-1794), général français ;
 Jean-Michel Bismut (né en 1948), mathématicien français ;
 Jean-Michel Bokamba-Yangouma, homme politique congolais ;
 Jean-Michel Bombardier (né en 1970), patineur artistique canadien ;
  ;
 Jean-Michel Byron, chanteur sud-africain ;
 Jean-Michel Caradec'h (né en 1950), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Michel Carré, réalisateur français ;
 Jean-Michel Cavalli (né en 1957), joueur et entraîneur de football corse ;
 Jean-Michel Cazes (né en 1935), vigneron français ;
 Jean-Michel Charlier (1924-1989), scénariste belge ;
 Jean-Michel Chevotet (1698-1772), architecte français ;
 Jean Michel Claude Richard (1787-1868), botaniste français
 Jean-Michel Clément (né en 1954), homme politique français ;
 Jean-Michel Coron (né en 1956), mathématicien français ;
 Jean-Michel Cousteau (né en 1938), explorateur et réalisateur français ;
 Jean-Michel Couve (né en 1940), homme politique français ;
 Jean-Michel Damase (1928-2013), pianiste, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Jean-Michel Damian (1947-2016), journaliste français ;
 Jean-Michel Daoust (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jean-Michel-d'Astorg Aubarède (1639-1692), chanoine régulier et administrateur du diocèse de Pamiers ;
 Jean-Michel d'Avray (né en 1962), ancien footballeur professionnel français ;
 Jean-Michel Defaye (né en 1932), compositeur français ;
 Jean-Michel de Lépinay, gouverneur de Louisiane au  ;
 Jean-Michel Dubernard (1941-2021), médecin spécialisé dans les transplantations ;
 Jean-Michel Dubois (né en 1943), homme politique français ;
 Jean-Michel Dupuis (né en 1955), acteur français ;
 Jean-Michel Ferrand (né en 1942), homme politique français ;
 Jean-Michel Ferri (né en 1969), milieu de terrain français ;
 Jean-Michel Ferrière (né en 1959), ancien footballeur professionnel français ;
 Jean-Michel Folon (1934-2005), artiste, illustrateur, peintre et sculpteur belge ;
 Jean-Michel Fourgous (né en 1953), homme politique français ;
 Jean-Michel Frank (1895-1941), designer d'intérieur français ;
 Jean-Michel Frodon (né en 1953), journaliste, critique et historien du cinéma ;
 Jean-Michel Gaillard (1946-2005), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Michel Gatete (né en 1982), ancien footballeur rwandais ;
 Jean-Michel Gonzalez (né en 1967), ancien joueur de rugby français ;
 Jean-Michel Goudard (né en 1939), publicitaire français ;
 Jean-Michel Guilcher (1914-2017), ethnologue français ;
 Jean-Michel Huon de Kermadec (1748-1792), navigateur breton du  ;
 Jean-Michel Iribarren (né en 1958), écrivain français ;
 Jean Michel Jarre (né en 1948), compositeur, interprète et producteur français ;
 Jean-Michel Labadie, bassiste français, membre du groupe Gojira
 Jean-Michel Larqué (né en 1947), ancien footballeur français et journaliste ;
 Jean-Michel Lesage (né en 1977), footballeur français ;
 Jean-Michel Liadé Gnonka (né en 1980), footballeur burkinabé ;
 Jean-Michel Macron (né en 1950), professeur de neurologie français ;
 Jean-Michel Maulpoix (né en 1952), poète et critique littéraire français ;
 Jean-Michel Ménard (né en 1976), joueur de curling québécois ;
 Jean-Michel Mension (né en 1934), journaliste et écrivain français, membre de l'Internationale lettriste ;
 Jean-Michel Moutier (né en 1955), ancien joueur de football français ;
 Jean-Michel Moreau (1741-1814), graveur et illustrateur français ;
 Jean-Michel Othoniel (né en 1964), artiste contemporain ;
 Jean-Michel Pequery (né en 1978), ancien joueur professionnel de tennis français ;
 Jean-Michel Pilc (né en 1960), pianiste de jazz autodidacte français ;
 Jean-Michel Régnier, céiste de slalom français ;
 Jean-Michel Ribes (né en 1946), acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste et réalisateur français ;
 Jean-Michel Rouzière (1931-1989), comédien et directeur de théâtre français ;
 Jean-Michel Saive (né en 1969), joueur professionnel de tennis de table belge ;
 Jean-Michel Savéant (né en 1933), chimiste français spécialisé dans l'électrochimie ;
 Jean-Michel Severino, dirigeant public et privé français, ex-directeur de l'Agence française de développement ;
 Jean-Michel Sigere (né en 1977), attaquant et footballeur français ;
 Jean-Michel Simonella (né en 1962), ancien footballeur professionnel ;
 Jean-Michel Soupraya (né en 1973), chef d'orchestre, producteur, arrangeur et compositeur ;
 Jean-Michel Tchouga (né en 1978), footballeur camerounais ;
 Jean-Michel Thierry, médecin et historien de l'art français ;
 Jean-Michel Tobie, maire d'Ancenis (Loire-Atlantique) ;
 Jean-Michel Villaumé (né en 1946), homme politique français ;
 Jean-Michel Wilmotte (né en 1948), architecte français.

Et plus généralement :

Divers 
 Jean-Michel et son équipe, mouvement associatif à tendance sectaire fondé en Suisse en 1975 par Jean-Michel Cravanzola, arrêté en 1992.
 Jean-Michel est une nouvelle musicale en quatre actes, composé en 1900 par Albert Dupuis, sur un livret de George Garnir et Henry Vallier (d'après leur poème).

Références 

Prénom masculin
Prénom français